Heigorina Cunha (Sacramento, 16 de abril de 1923 - Sacramento, 11 de agosto de 2013) foi uma médium brasileira, sobrinha de Eurípedes Barsanulfo, filha de sua irmã "Sinhazinha".

Biografia 
Logo no primeiro ano de idade, Heigorina desenvolveu paralisia infantil, doença que lhe impôs limitações físicas e sequelas permanentes. Tal problema, contudo, não a impediu de ser uma médium de grande renome, escrevendo através da psicografia vários livros, e a manter, de forma ininterrupta, o culto do Evangelho iniciado por seu tio Eurípedes em 1904, no sítio Santa Maria, de propriedade de sua família. Também passou a confeccionar enxovais para mães carentes, atividade em que se iniciou aos dez anos de idade.

Em razão de sua doença, Heigorina passou a realizar um trabalho com crianças portadoras de paralisia infantil, com a realização de massagens e exercícios específicos, obtendo resultados positivos na recuperação de movimentos. Tal atividade se difundiu grandemente, o que motivou a criação da Casa Assistencial Bezerra de Menezes, destinada ao atendimento de crianças acometidas pela paralisia.
 
Ela foi, ainda, a autora dos desenhos que descrevem como são algumas cidades espirituais, inclusive a cidade espiritual “Nosso Lar”. Seus desenhos foram feitos através de suas observações realizadas durante suas saídas do corpo (desdobramento), a partir de março de 1979, conduzidas e orientadas pelo espírito Lucius. Tais desenhos, em especial os da cidade “Nosso Lar”, são impressionantes, descrevendo com riqueza de detalhes a arquitetura da cidade, assim como os ministérios e demais edificações. A planta baixa da cidade, que ela desenhou, tem formato de estrela e é cercada por um muro de proteção magnética, em cada ponta da estrela possui um ministério. No centro da cidade se localiza a Governadoria, que é o ponto de encontro dos seis ministérios e é o local onde se trata de assuntos administrativos e serviços prestados na cidade.

Os desenhos poderão ser encontrados nos livros “Cidade no Além” e “Imagens do Além”, todos de sua autoria, tendo sido esclarecidos e confirmados por Chico Xavier, no sentido de que se tratava realmente da cidade “Nosso Lar”. No ano de 2010 os desenhos serviram de inspiração para a criação da cidade vista no filme “Nosso Lar”.

Heigorina faleceu em 11 de agosto de 2013, aos 90 anos, em Uberaba - MG, sendo sepultada em Sacramento - MG, sua cidade natal .

Livros 
“Cidade no Além” – Chico Xavier e Heigorina Cunha (espíritos André Luiz e Lucius)
“Imagens do Além” – Heigorina Cunha (pelo espírito Lucius)
“Força da Mente” – Heigorina Cunha

Ligações externas 
 Página oficial do filme "Nosso Lar"

Médiuns do Brasil
Espíritas do Brasil
Naturais de Sacramento (Minas Gerais)